München-Flughafen ist ein Gemeindeteil der Gemeinde Oberding im Landkreis Erding, Bayern.

Einzelnachweise 

Ort im Landkreis Erding
Geographie (Oberding)